Suffering The Loss é um álbum da banda Figure Four, lançado no ano de 2003.

Faixas 
"State Of Mind" - 2:20
"Loss, The" - 2:32
"Hear My Words" - 2:15
"Kill And Deceive" - 3:23
"Cycle, The" - 3:35
"Carried Away" - 3:48
"Suffocation" - 2:51
"We Were Invincible" - 2:21
"Thieves Don't Knock" - 2:19
"Miles Away" - 2:17
"Poison In Me" - 2:56
"Follow" - 4:12

Álbuns de Figure Four
Álbuns de 2003